Нижче наведено список 205 муніципалітетів провінції Брешія. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Брешія